Babcock kan syfta på

Personer
Barbara Babcock, amerikansk skådespelerska
Carolyn E. Babcock, kanadensisk mykolog
Ernest Brown Babcock, amerikansk botanist 
Harry Babcock, amerikansk stavhoppare
Laurel C. Babcock, auktor 
Mike Babcock, kanadensisk ishockeyspelare och tränare

Övrigt
Babcock Scandinavian Air Ambulance AB, svenskt flygföretag

Engelska efternamn